Dead or Alive puede referirse a:

 Dead or Alive (banda), banda británica new wave formada en 1979.
 Dead or Alive (videojuego), videojuego de 1997.
 Dead or Alive (serie), serie de videojuegos de lucha.
 DOA: Dead or Alive, película de 2006 basada en los videojuegos anteriores.